Gabriel de Sancha y Sanz, (Madrid, 1746 o 1747 - Ibidem, 1820) fue un editor, impresor y encuadernador español.

Biografía 
Hijo primogénito de Antonio de Sancha, pasó más de veintitrés años, desde 1761 a 1784, en Francia. Retornado a Madrid, heredó junto a su hermano Antonio la imprenta de su padre, fallecido en 1790. Siete años después, los dos vástagos separaron sus caminos, siguiendo Gabriel con el negocio paterno, tras mudarse a la calle del Lobo de la capital. Continuó la tarea de su ilustre progenitor y aunque no alcanzó su nivel, su edición de Don Quijote de la Mancha, con estudio inicial y biografía del autor por Juan Antonio Pellicer, sigue siendo considerada una de las mejores jamás realizadas. Es recordado el Catálogo de su librería en el año 1806,  que incluía libros en griego, latín, español, francés, italiano, inglés, portugués, alemán y holandés.

Referencias 

Editores de España
Impresores del siglo XVIII
Impresores del siglo XIX
Empresarios de España del siglo XVIII
Nacidos en Madrid
Fallecidos en Madrid